Пе́гги Анне́тт Уи́тсон (; ) — американский биохимик, астронавт НАСА, первая женщина-командир Международной космической станции (МКС).

Пегги Уитсон совершила три космических полёта на МКС. Суммарное время пребывания на орбите составило 665 суток 22 часа, что является абсолютным рекордом по длительности работы в космосе среди женщин, и среди всех астронавтов НАСА. Выполнила десять выходов в открытый космос общей продолжительностью 60 часов и 19 минут. 30 марта 2017 установила рекорд по общему пребыванию в открытом космосе женщины-астронавта. Обладатель предыдущего рекорда продолжительности полёта среди женщин — 289 суток 5 часов (новый рекорд установлен 29 декабря 2019 года астронавткой Кристиной Кук).

Биография 
Пегги Уитсон родилась в штате Айова в городе Маунт-Эйр, однако провела детство на ферме рядом с Биконсфилдом, другим городом этого штата. После окончания в 1978 году средней школы она продолжила обучение и получила в 1981 году степень бакалавра в области биологии и химии в Уэслеанском колледже Айовы, а через четыре года степень доктора наук по биохимии в Университете Райса в Хьюстоне.

С 1989 г. по 1993 г. работала биохимиком-исследователем в Отделе медико-биологических исследований в Космическом центре им. Джонсона, г. Хьюстон, (штат Техас), с 1991 г. по 1993 г. — советник по техническим вопросам лабораторий биохимических исследований в отделе медико-биологических исследований.

С 1991 г. по 1992 г. занималась разработкой полётного оборудования для эксперимента по исследованию костной ткани (Е10) в полёте экипажа STS-47 и являлась членом совместной российско-американской рабочей группы по космической медицине и биологии.

С 1992 года Пегги Уитсон работала руководителем исследований программы Мир — Шаттл (STS-60, STS-63, STS-71, ЭО-18, ЭО-19) до мая 1996 года, когда она была отобрана кандидатом в астронавты 16-го набора NASA.

В июне 2003 года принимала участие в пятой миссии НАСА по операциям в экстремальной окружающей среде (NEEMO 5).

Пегги ведет официальный аккаунт NASA в Tumblr о подготовке к полёту на МКС.

Космические полёты 
Пегги Уитсон совершила два космических полёта, и 17 ноября 2016 года стартовала в космос в третий раз на борту корабля «Союз МС-03». Первый полёт длился с 5 июня по 7 декабря 2002 года, астронавт была бортинженером в составе МКС-5. На станцию она прибыла на шаттле Индевор, запущенном по программе STS-111, вернулась на Землю на нём же, но уже в рамках программы STS-113. За время полёта выполнила один выход в открытый космос.

Второй полёт начался 10 октября 2007 года и был закончен 19 апреля 2008 года. Пегги Уитсон была назначена командиром экспедиции МКС-16. За время экспедиции она совершила 5 выходов в открытый космос. Доставка на станцию и убытие с неё производились на борту «Союз ТМА-11».

С октября 2009 года по июль 2012 года была руководителем Офиса астронавтов и отвечала за подготовку к полётам и полётную поддержку всех экипажей МКС, за работу персонала поддержки экипажей. В зону её ответственности входила организация обеспечения подготовки экипажей по будущим тяжелым ракетам-носителям и коммерческим транспортным кораблями.

С апреля 2015 года проходила подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-48/49 в качестве бортинженера-2 ТПК «Союз МС-01» и бортинженера МКС-48/49.

26 октября 2016 года на заседании Межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов включена в качестве бортинженера-2 в основной экипаж «Союз МС-03» вместе с Олегом Новицким и Тома Песке. Прибыла на МКС 19 ноября 2016 года.

10 апреля 2017 года, при отстыковке «Союз МС-02», Пегги Уитсон приняла пост командира космической экспедиции МКС-51.

24 апреля 2017 года превзошла рекорд по длительности времени пребывания в космосе среди астронавтов НАСА. С этим её по видеосвязи поздравили из Овального кабинета Белого Дома президент Трамп, его дочь Иванка и коллега-астронавт Кэтлин Рубинс.

В связи с сокращением российского экипажа и появлением свободного места в транспортном корабле «Союз МС-04» полёт Пегги Уитсон на МКС продлили до сентября, и она не возвратилась на Землю 2 июня 2017 года на корабле «Союз МС-03» вместе с Олегом Новицким и Тома Песке. Таким образом, Пегги Уитсон перешла в состав экспедиции МКС-52 уже в качестве бортинженера и продолжила работу на орбите с Федором Юрчихиным (Россия) и Джеком Фишером (США), с которыми вернулась на Землю на борту «Союз МС-04» 3 сентября 2017 года.

Статистика полётов

Уволилась из НАСА в июне 2018 года.

Награды 
Награждена:
 Четырьмя медалями НАСА «За исключительные заслуги» (NASA Exceptional Service Medal, 1995, 2003, 2006, 2008);
 Медалью «За выдающееся лидерство» (NASA Outstanding Leadership Medal, 2006);
 Двумя медалями NASA «За космический полёт» (NASA Space Flight Medal, в 2002 и 2008);
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года, Россия) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики

Личная жизнь 
Замужем. Увлечения: виндсерфинг, велосипед, баскетбол, водные лыжи. Радиолюбитель с позывным KC5ZTD.

Примечания

Ссылки 
 Историческое рукопожатие между женщинами командирами
 
 
 

Астронавты США
Женщины-космонавты
Награждённые медалью «За исключительные заслуги»
Выпускники Университета Райса
Выпускники Уэслианского университета Айовы
Акванавты
Сотрудники Axiom Space